Династия Суккаль-махов, также известная как династия Эпартидов — царская династия, правившая в 1900 до н. э. — ок. 1500 до н. э. в древнем государстве Элам (Южный Иран). Династия Суккаль-махов правила вслед за династией Симашки (ок. 2200—1900 до н. э.), которые потеряли власть в результате междоусобной борьбы.

История 
Название «суккаль-мах» было шумерским титулом, впервые засвидетельствованным в досаргонических текстах из Гирсу, где оно, по-видимому, имело значение «великий визирь» или «великий регент». Этот титул был засвидетельствован во времена Третьей династии Ура, где он по-прежнему ассоциировался с Гирсу и близлежащим Лагашем. Суккаль-махи Лагаша фактически контролировали всю территорию к северу и востоку от земель Третьей династии Ура и, таким образом, имели власть над Сузами. Принятие титула суккаль-мах эламитами, вероятно, отражает значительное политическое влияние, которое они имели на Сузы и Элам. Возможно на это также повлияло созвучие между между шумерским «суккаль» и эламским титулом сункир (суккир), что означает «царь». Соответственно «суккаль-мах» — не этноним, а титулатура власти, которую выдают за название династии.

Основателем династии, на которого ссылаются более поздние цари, был правитель по имени Шилхаха, который называл себя «избранным сыном Эпарти (Эбарат)». Он возможно был царём Эбарти, упомянутым как 9-й правитель династии Симашки. Согласно некоторым табличкам с клинописными текстами основателем династии называется Эпарти, получившим власть над страной не по наследству, а в результате борьбы. Среди его потомков, сумевших укрепить царскую власть и усилить Эламское государство, особенно выделяется царица Шильхаха. В государстве существовало одновременно три правителя: суккаль Суз, суккаль Элама и Симашки и суккаль-мах. Фактическим царем страны считался суккаль-мах, резиденция которого находилась в Сузах.

Династия была современницей поздней Ассирийской империи и позднего Вавилонского периода в Месопотамии. Влияние эламитов в южной Месопотамии длилось недолго — около 1760 года до н. э. Хаммурапи изгнал эламитов, сверг Рим-Сина из Ларсы и основал Старовавилонское царство. Мало что известно о дальнейшей истории этой династии, поскольку с началом правления касситов в источниках она почти не упоминаются.

Имена Эпарти и Шилхаха, основателей династии Суккаль-махов, были обнаружены в 2004 году на серебряных сосудах гунаги, написанных эламским линейным письмом. Французский археолог Франсуа Дессе выявил повторяющуюся последовательности знаков в начале надписей на гунаги и предположил, основываясь на расшифровку древнеперсидской клинописи Георгом Гротефендом в 1802—1815 годах, что это были имена царей:
  Э-б-р-т, Эбарат.
  Ши-л-ха-ха, Шилхаха.

Археологические находки династии Суккаль-махов

Правители

Примечания

Литература 
 	
 
 

Списки правителей Ближнего Востока
Династии Древнего Ближнего Востока
Правители Элама